Il campionato africano di pallavolo femminile Under-20 2015 si è svolto dal 27 febbraio al 1º marzo 2015 a Il Cairo, in Egitto: al torneo hanno partecipato tre squadre nazionali Under-20 africane e la vittoria finale è andata per la sesta volta consecutiva all'Egitto.

Impianti

Regolamento

Formula
Le squadre hanno disputato un'unica fase con formula del girone all'italiana.

Criteri di classifica
Se il risultato finale è stato di 3-0 o 3-1 sono stati assegnati 3 punti alla squadra vincente e 0 a quella sconfitta, se il risultato finale è stato di 3-2 sono stati assegnati 2 punti alla squadra vincente e 1 a quella sconfitta.

L'ordine del posizionamento in classifica è stato definito in base a:
Punti;
Ratio dei set vinti/persi;
Ratio dei punti realizzati/subiti;
Risultati degli scontri diretti.

Squadre partecipanti

Formazioni

Torneo

Risultati

Classifica

Podio

Campione
Egitto(Sesto titolo)

Secondo posto
Algeria

Terzo posto
Kenya

Classifica finale

Premi individuali

Note

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 2015
 2015